Falcucci – famiglia patrizia di Firenze
 Franca Falcucci – politica e insegnante italiana
 Francesco Domenico Falcucci – scrittore e linguista francese naturalizzato italiano
 Giuseppe Falcucci – giornalista italiano